Liga I 2009–2010 a fost al 20-lea sezon al Ligii I, prima divizie a fotbalului feminin din România. Competiția a fost câștigată de FCM Târgu Mureș.

Echipe participante

Sezon

Note

Legături externe
 Liga 1 Feminin, sezon 2009-2010 la Federația Română de Fotbal
 LIGA 1 FEMININ la soccerway.com

Sezoane Liga I de fotbal feminin
2009 în fotbal
2010 în fotbal
2009 în România
2010 în România